El Torneig de Queen's 2011, oficialment conegut com a AEGON Championships 2011 és una competició tennística professional que es juga sobre gespa i pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 40a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 12 de juny de 2011 al Queen's Club de Londres, Anglaterra.

Ambdues finals foren ajornades a causa de la pluja i es van disputar l'endemà. El britànic Andy Murray va guanyar el segon títol a Queens després del títol de 2009, mentre que els germans Bob i Mike Bryan van aconseguir el seu quart títol aquí.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011